Fuaʻamotu steht für:

 Fuaʻamotu (Tongatapu), Ort auf Tongatapu, Tonga
 Fuaʻamotu (Vavaʻu), Insel in der Inselgruppe Vavaʻu, Tonga